68-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 5 февраля по 14 февраля 2021 года на санно-бобслейной трассе в немецком Альтенберге. Изначально турнир должен был состояться в американском Лейк-Плэсиде, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции соревнование было перенесено в Германию. В Альтенберге чемпионат мира проходил и в 2020 году.

Спортсмены сборной России выступали на турнире под флагом Федерации бобслея России в составе команды BFR (Bobsleigh Federation of Russia). На форме спортсменов должна отсутствовать национальная символика.  Государственный гимн России нельзя официально исполнять в какой-либо официальной зоне чемпионата мира, вместо гимна России используется гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). IBSF ввел данные ограничения в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира на два года.

Чемпионат завершился триумфом сборной Германии, которая выиграла 15 из 21 разыгранной медали, в том числе 5 из 7 золотых. В мужских двойках немцы выиграли все три медали, а в остальных 6 дисциплинах завоевали 2 из 3 медалей. В целом повторилась история чемпионата мира 2020 года, когда немцы выиграли 5 из 6 золотых наград, и только американская бобслеистка Кейли Хамфрис сумела опередить немок в двойках. На этот раз Хамфрис вновь выиграла двойки (вместе с Лоло Джонс), а также стала лучшей в монобобе, медали в этой дисциплине были разыграны впервые на чемпионатах мира.

Медальная таблица 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Бобслей

Скелетон

Расписание 

Бобслей
 

Скелетон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира в 2021 году
Февраль 2021 года
Спорт в Германии в 2021 году
Международные соревнования по бобслею в Германии
Международные спортивные соревнования в Альтенберге